

Patronyme 

 Ayten Kalan (1990-), est une chanteuse, auteur-compositrice-interprète néerlandaise d'origine turque.
 Le Clan Bár–Kalán est une ancienne famille magyare.

Odonyme 

 Dariba Kalan, rue située à Chandni Chowk (Old Delhi).
Patronyme turc